Cornicabra puede referirse a:
 La cornicabra (Buglossoides arvensis), planta de la familia de las borragináceas.
 La cornicabra o cornical (Periploca angustifolia), arbusto iberoafricano de la familia de las asclepiadáceas.
 La cornicabra (Pistacia terebinthus), árbol de la familia de las anacardiáceas.
 La cornicabra o laurel portugués (Prunus lusitanica), árbol nativo del sudoeste de Francia, España, Portugal y Marruecos.
 La cornicabra o rusco (Ruscus aculeatus), arbusto perennifolio de la familia de las asparagáceas.
 La cornicabra (aceituna), variedad de aceituna.